Gerard van Brandwijk (1673-1725), burgemeester van Gouda
Gerard van Brandwijk (1704-1762), burgemeester van Gouda